Corteyn ist der Familienname folgender Personen:

 Jolien Corteyn (* 2001), belgische Fechterin
 Omer Corteyn (Omer Gustaaf Corteyn; 1896–1979), belgischer Sprinter
 Paul Corteyn, belgischer Fechttrainer
 Saartje Corteyn (* 2000), belgische Fechterin
 Serge Corteyn (* 1967), belgischer Fusionmusiker